Zuegg ist der Name von

 Karl Zuegg (1914–2005), Südtiroler Unternehmer
 Luis Zuegg (1876–1955), Südtiroler Seilbahnpionier 

sowie des von Karl Zuegg gegründeten Unternehmens
 Zuegg AG